Теодосий (Дочо) Ангелов Робев е български икономист от Македония.

Биография 
Теодосий Робев е роден в големия охридски род Робеви в 1903 година в Битоля, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Завършва икономика в Лайпциг. Става доктор на икономическите науки. Робев е автор на книгата „Битоля“, която е издадена преди 1944 година.

Д-р Теодосий Робев, д-р Борис Арсов, икономист от Крива паланка, Аца Цветкович, битолски сърбоманин, чиновник в Бановината, но симпатизант на движението, проф. Георги Киселинов, филолог от Ресен, Зафир Джиков, търговец от Скопие, Васил Пупков, печатар от Скопие са основните двигатели на списанието „Луч“. Робев, Арсов, Цветкович и Киселинов са членове на редакционната колегия. Робев пише антисръбски икономически статии в списанието, които подписва като Робе, а не като Робевич. След закриването на списанието е уволнен от общината, в която работи. След установяването на комунистическия режим в 1944 година, бяга в България, за да се спаси от преследване.

Фамилия 
Теодосий Робев е син на Ангел (Ангелаки, 1867 – 1948) и внук на Константин Ангелов Робев (1818 - 1900). Има един брат - Константин (Кочо) (1901 – ?) и три сестри – Хариклия (по мъж Алексиева, 1893 – 1971), Василка (по мъж Боянова, 1896 – ?) и Елза (1899 – 1918).

Трудове 
 Robeff, Theodossi A. Die Verkehrs- und Handelsbedeutung von Saloniki unter besonderer Beruecksichtigung der Wirtschaftsverhaeltnisse seines Hinterlandes [Съобщителното и търговското значение на Солун и специално на стопанските връзки с неговия хинтерланд] Philos. Diss. Leipzig, 1926 [1927] Lucka i. Thuer., R. Berger 1926. 109 p. (докторска дисертация)
 Робев, Теодосий. „Битоля“, Македонски преглед, ΧΙΙΙ, 1.

Бележки 

Родени в Битоля
Български икономисти
Робеви
Български учени от Македония
Български журналисти от Македония
Починали в София
Българи в Югославия
Български общественици от Македония
Възпитаници на Лайпцигския университет
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища